Karpow (, , so auch in deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Jurjewitsch Karpow (* 1960), russischer Historiker, Sozialwissenschaftler und Kulturologe
 Anatoli Jewgenjewitsch Karpow (* 1951), sowjetisch-russischer Schachspieler, ehemaliger Schachweltmeister
 Anatoli Wiktorowitsch Karpow, russischer Crosslauf-Sommerbiathlet
 Danil Alexandrowitsch Karpow (* 1999), russischer Fußballspieler
 Dmitri Karpow (* 1981), kasachischer Zehnkämpfer
 Jessica Ashley Karpow (* 1992), US-amerikanische Sängerin und -Songwriterin, besser bekannt als Harlœ
 Juri Alexandowitsch Karpow (1937–2021), russischer Chemiker

 Lew Jakowlewitsch Karpow (1879–1921), ukrainisch-russischer Chemiker und Revolutionär
 Nikolai Iwanowitsch Karpow (1929–2013), sowjetischer Eishockeyspieler und -trainer
 Sergei Pawlowitsch Karpow (* 1948), russischer Historiker
 Wadim Jurjewitsch Karpow (* 2002), russischer Fußballspieler
 Waleri Jewgenjewitsch Karpow (1971–2014), russischer Eishockeyspieler

Karpov bezeichnet:
 den nach Anatoli Jewgenjewitsch Karpow benannten Asteroiden (90414) Karpov

Siehe auch:
 Karpowa, weibliche Form des Nachnamens